Oranesi – abitanti di Ora (Italia)
Oranesi – abitanti di Orani (Italia)